Lotfi Nasib (né le  à Tampere en Finlande — mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1943, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1943-1944 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|1944-1945 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||2 ||3 ||5 ||0
|-
|1945-1946 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||11 ||4 ||15 ||0
|- 
|1946-1947 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||6 ||4 ||10 ||0
|-
|1947-1948 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||6 ||3 ||9 ||0
|-
|1948-1949 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||16 ||2 ||18 ||0
|-
|1949-1950 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||8 ||9 ||17 ||4
|- 
|1950-1951 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|1951-1952 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||3 ||1 ||0 ||1 ||2

Notes et références 

Naissance en mai 1926
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Décès en mars 2011
Décès à 84 ans
Attaquant de hockey sur glace